La  de la Ligue des champions de volley-ball masculin s'est déroulée du  au . La Lube Banca Macerata a remporté son premier titre lors du Final Four qui s'est déroulé à Opole, en Pologne.

Équipes participantes

Phase de poules

Poule A 

|valign="top" |

|}
|}

Poule B 

|valign="top" |

|}
|}

Poule C 

|valign="top" |

|}
|}

Poule D 

|valign="top" |

|}
|}

Quarts de finale

Final four

Récompenses individuelles 
 MVP :  Marco Bracci (Lube Banca Macerata)
 Meilleur marqueur :  Ernaldo Gómez (Olympiakos Le Pirée)
 Meilleur attaquant :  Wout Wijsmans (Lube Banca Macerata)
 Meilleur contreur :  Andrej Kravarik (Iraklis Salonique)
 Meilleur serveur :  Robert Szczerbaniuk (Mostostal Kedzierzyn)
 Meilleur passeur :  Marco Meoni (Lube Banca Macerata)
 Meilleur réceptionneur :  Mirko Corsano (Lube Banca Macerata)
 Meilleur libero :  Vasa Mijić (Olympiakos Le Pirée)

Ligue des champions masculine de volley-ball
Europe M1
Volley-ball M1